New York Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu New York Open rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2018 roku w Nowym Jorku na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 748 450 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Stanach Zjednoczonych